Amerikai Egyesült Államok
Minot, település Észak-Dakota államban
Minot, település Maine államban
Minot, település Massachusetts államban
Minot, település Missisippi államban
 Franciaország
Minot, település, Côte-d’Or megyében